Alcaine ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Alcaine (* 1991), spanischer Eishockeyspieler
 José Luis Alcaine (* 1938), spanischer Kameramann

Alcaine bezeichnet:
 Alcaine (Teruel), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Teruel